Miranda je lahko:
 Miranda (osebno ime) - žensko osebno ime
 Miranda (priimek) - priimek več znanih ljudi
 Miranda, Isernia (Italija)
 Miranda (luna), Uranov naravni satelit
 Miranda IM, aplikacija za takojšnje sporočanje
 Miranda do Douro, občina na Portugalskem, kjer govorijo uradno priznano Mirandarščino

Glej tudi 
 Mirando